

Edifici
 Basilica di Santa Maria della Vittoria a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria, ad Altamura, in provincia di Bari
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Mantova
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Milano
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma

 Basilica di Nostra Signora delle Vittorie a Parigi

Altro 
 Santa Maria della Vittoria – titolo cardinalizio
 Santa Maria della Vittoria – frazione di Volpago del Montello in provincia di Treviso
 Madonna della Vittoria – dipinto di Andrea Mantegna

Pagine correlate 
 Santa Maria